Бис(дисиланил)сульфид — неорганическое соединение,
кремниевый аналог тиоэфира диэтилсульфида с формулой (SiH)S,
бесцветная жидкость.

Получение 
 Реакция иоддисилана с сульфидом ртути:

Физические свойства 
Бис(дисиланил)сульфид образует бесцветную жидкость.

Литература 
 

Соединения серы
Силаны
Тиосоединения